Ménon o Menone – guerriero troiano dell'Iliade
 Menone di Farsalo in greco antico Ménon (...-321 a.C.) – militare tessalo
 Menon (XVIII secolo) – Pseudonimo di un gastronomo francese 
 Angelo Menon (1919-2013) – ciclista su strada italiano
 Carlo Menon (1858-1924) – imprenditore italiano
 Gian Giacomo Menon (1910-2000) – poeta e insegnante italiano
 Lakshmi Menon (1982) – modella indiana
 Luiz Cláudio Menon (1944) – ex cestista brasiliano
 Sashi Menon (1952) – ex tennista indiano
 Tuttovale Menon, citato anche con il nome Tuttvalle, Tugdual, Tudual (prima del 1502-1567?) – compositore francese di musica vocale
 Valerio Menon (1987) – musicista italiano